-{Ideogram}- () је српско предузеће које се бави издаваштвом -{DVD}--ова и синхронизацијом анимираног и играног садржаја.

Сарадња

Студији 
 Хепи ТВ

ТВ канали 
 Декси ТВ
 Хепи ТВ
 Студио Б
 -{Nickelodeon}-
 -{Nicktoons}-
 -{Minimax}-
 Пинк 2
 Пинк кидс
 РТВ

Издавачке куће 
 -{Ideogram}-
 Голд аудио видео
 -{Apsolut Velpro}-

Синхронизације 
-{Ideogram}- је радио телевизијске и -{DVD}- синхронизације.

Документарни програм 
 Слонови 21. века
 Античке цивилизације
 Напад на терор
 Изазов велике мачке
 Биотерор
 Биотероризам: Истина
 Вијајући висину танга
 Гепарди: Браћа по крви
 Евита: Њена права прича
 Око олује
 Ратни генерали
 Духови ханибалских острва
 Духови великог сланог језера
 Глобално загрејавање
 Хеликоптерски ратови
 Сећајући се Елвиса
 Гласови кроз време
 Митраљез
 Ова љута Земља
 Ова љута Земља — Вулкани
 Предатори у опасности
 Узбуђења, падања и дрхтавице
 Дивљи свет спорта — блупери!
 У стварном животу
 Порекло 7 чувара
 Порекло 12 чувара
 Изненађење! То је јестиво фантастично!
 Сирова Природа
 Невидљива места
 итд.

ТВ серије 
 48 сати
 7 живота
 Дангубе!
 Из Икс у Икс
 Царство Кин
 РИС — докази криминала
 Краљице
 Црвени орао
 Тотално нови талас
 итд.

Референце

Спољашње везе 
 
 Званични веб-сајт (-{Web Archive}-)
 

Синхронизацијски студији
Предузећа из Београда